Mishima (Shizuoka), een stad in de Japanse prefectuur Shizuoka 
Mishima (Kagoshima), een dorp in de Japanse prefectuur Kagoshima